Stati Uniti d'America
Galva – città dell'Illinois
Galva – città dell'Iowa
Galva – città del Kansas